De Murtenlauf is een jaarlijkse hardloopwedstrijd van Murten naar Fribourg in Zwitserland. Het parcours is 17,170 km en wordt gekenmerkt door de twee zware hellingen die de lopers moeten overwinnen. Jaarlijks telt de wedstrijd zo'n 8000 deelnemers.

Geschiedenis

De Zwitserse eedgenoten versloegen tijdens de Bourgondische oorlogen in de Slag bij Murten het 20.000 man sterk leger van Karel de Stoute. Door deze overwinning ontstond het kanton Fribourg.

Volgens de legende die achter de wedstrijd schuilt, liep een man de 17 km van Murten naar Fribourg in één maal om de overwinning van de Zwitserse eedgenoten mee te delen. 
Toen hij in Fribourg aankwam kon hij enkel nog het woord "gewonnen" uitspreken voordat hij stierf. 
Op de plaats waar dit gebeurde werd er een lindeboom geplant, verwijzend naar de lindeboomtwijg die de loper in zijn hand meedroeg. Tegenwoordig staat deze lindeboom er niet meer en is hij vervangen door een monument voor het stadhuis.

Statistiek

17,2 km

16,4 km

Finishers

Externe link
 Officiële website

Atletiekwedstrijd in Zwitserland
Sport in Fribourg (kanton)